Хурика́у (, ) — село в Моздокском районе Республики Северная Осетия — Алания.

Административный центр муниципального образования «Хурикауское сельское поселение».

География 
Селение расположено в южной части Моздокского района, в так называемом Моздокском коридоре, связывающей основную часть Северной Осетии с Моздокским районом и отделяющую республику Ингушетия от Кабардино-Балкарии. Находится в 50 км к юго-западу от районного центра Моздок, в 80 км к северо-западу от города Владикавказ и в 18 км к юго-западу от Малгобека.

Граничит с землями населённых пунктов: Верхний Курп и Кусово на западе, и Инарки на востоке.

Населённый пункт расположен в межгорной долине Кабардино-Сунженского хребта, окружающих село с трёх сторон. Рельеф местности представляет собой в основном холмистую местность. Перепады высот резко увеличиваются при удалении на юг и восток. При удалении на северо-запад рельеф несколько сглаживается. Средние высоты на территории села составляют 418 метров над уровнем моря. Высшие точки достигают высот до 650 метров.

Гидрографическая сеть на территории села представлено в основном родниковыми речками, часть из которых пересыхает в балках. В горных районах имеются различные родниковые источники.

Климат влажный умеренный. Температура воздуха в среднем колеблется от +22°С в июле, до −4°С в январе. Среднегодовое количество осадков составляет около 700 мм. Основное количество осадков выпадает в период с мая по июль. Благодаря Кабардино-Сунженскому хребту огораживающей село с севера и востока, в районе села слабо ощущаются суховеи обычно дующие в конце лета из региона Прикаспийской низменности.

Этимология 
Нынешнее название села Хурикау в переводе с осетинского языка означает «солнечное селение»., от хуры — «солнце» и хъæу — «селение». Ингуши в быту продолжают называть село его прежним названием — Кескем.

История 
До начала 1870-х годов территория современного села входила в состав Малой Кабарды и на его месте располагался один из аулов кабардинского рода Инароковых.

В 1872 году российскими властями при участии малокабардинского князя Бековича-Черкасского земля была продана в арендное пользование в пользу Назрановского общества ингушей, которые в том же году основали здесь своё новое поселение, названное Кескем.

До 1921 года село продолжало числиться в составе Кабарды. Однако за время пребывания Кабарды в составе Горской АССР село было передано в состав Чечено-Ингушской АССР и включено в состав ее Малгобекского района.

Во время депортации чеченцев и ингушей в 1944 году в Среднюю Азию и упразднении Чечено-Ингушской АССР, селение было передано в состав новообразованного Моздокского района Северо-Осетинской АССР.

В 1957 году ингуши были возвращены из депортации на прежние места проживания, однако селение было оставлено в составе Северной Осетии из-за своего связующего географического расположения в республике.

Население 

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Инфраструктура 
В населённом пункте отсутствуют водоснабжение, газ и телефонная связь.

Образование 
 Средняя общеобразовательная школа — ул. Гагарина, 32.

Здравоохранение 
 Фельдшерско-акушерский пункт — ул. Гагарина, 28.

Ислам 
В селе действует одна мечеть.

Улицы

Известные жители 
 Бекбузаров Сослан-бек Сосуркоевич (1865—1930) — русский военачальник, генерал-майор.

Примечания

Ссылки 
 Коды ОКАТО и ОКТМО — Хурикау

Населённые пункты Моздокского района
Появились в 1872 году в России